Вариации на тему Шопена, опус 22 ― произведение Сергея Рахманинова, состоящее из 22 вариаций на тему Прелюдии до минор Фридерика Шопена (оп. 28, № 20). Было написано в период с августа 1902 по февраль 1903 года. Премьера произведения состоялась 10 февраля 1903 года в Москве в исполнении автора. Вариации посвящены Теодору Лешетицкому.

Структура 
 Тема: Largo, 9 тактов

Ссылки 
 Piano.ru — ноты 
 Chubrik.ru — аудио 

Музыкальные произведения 1903 года
Произведения Сергея Рахманинова
Вариации